Osoby:
 Peja – polski raper
 Peter Peja Lindholm – szwedzki curler, olimpijczyk
 Predrag Peja Stojaković – serbski koszykarz

Miejscowości:
 Peja – albańska nazwa miasta Peć w Kosowie
 Peja – miasto na Cyprze